

Religions 
 Membre du clergé :
 pour la religion chrétienne, voir :

Science 
 Savant, personne très instruite :
 un grand clerc : expert d'un domaine particulier.

Profession 
 Employé dans une étude d'un officier public ou ministériel :
 le clerc de notaire ;
 le clerc de commissaire-priseur ;

Jeux 
 Les clercs constituent une classe de personnage dans de nombreux jeux de rôle : le terme désigne un membre du clergé d'une religion fictive.

Toponymes 

 Fontaine-lès-Clercs, commune française de l'Aisne ;
 La Ville-aux-Clercs, commune française de Loir-et-Cher ;
 Le Pré-aux-Clercs était jadis une prairie à Paris, célèbre rendez-vous pour des duels. L'actuelle rue du Pré-aux-Clercs, située dans le , perpétue son souvenir.
 La rue des Clercs, à Grenoble.

Personnes morales 
 La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) est une caisse de retraite française,
 Le château Clerc Milon est un domaine viticole situé à Pauillac en Gironde (France),
 Les Éditions Le Pré aux clercs sont une maison d'édition française,
 La Société des clercs militants, aussi traduit Ligue des clercs militants, est un parti politique iranien,
 CLER - Réseau pour la transition énergétique, association française.

Arts 
 L'écriture des clercs ou écriture de chancellerie est un style ancien de calligraphie extrême-orientale ;
 La Trahison des Clercs est un ouvrage philosophique de Julien Benda.

Monuments 
 Le palais du Séminaire des Clercs (Palazzo del Seminario dei Chierici) est situé à Catane, en Sicile (Italie) ;
 La tour des Clercs (Torre dos Clérigos) est située à Porto (Portugal).

Patronymes 
Ce nom désigne en principe un clerc (du latin : clericus), membre du clergé mais pas forcément prêtre. En fait, il désigne surtout un lettré. Le sens actuel de secrétaire (notamment chez un notaire) apparaît plus tardivement ().

Leclerc

Le Clerc

Voir aussi

Clerc 

 Albert Clerc (1830-1918), joueur d'échecs français ;
 Antoine-Marguerite Clerc (1774-1846), général français ;
 Antonin Clerc (1871-1954), médecin et professeur français, spécialiste en cardiologie ;
 Aurélien Clerc (né en 1979), coureur cycliste suisse ;
 Blaise Clerc (1911-2001), homme politique suisse ;
 Carlos Clerc (né en 1992), footballeur espagnol ;
 Charles Borel-Clerc (1879-1959), compositeur français ;
 Charles Clerc (1908-1967), résistant, Compagnon de la Libération et industriel français ;
 Charles-César Clerc de Landresse (1801-1867), maire de Besançon sous le Second Empire ;
 Charly Clerc (1882-1958), écrivain, poète et essayiste suisse ;
 Christine Clerc (né en 1942), journaliste politique française ;
 Clémence Clerc (née en 1991), joueuse de water-polo française ;
 Denis Clerc (1935-2012), homme politique suisse ;
 Denis Clerc (né en 1942), économiste français ;
 Didier Clerc (né en 1962), joueur de Scrabble français ;
 Émile Clerc (né en 1934), rameur français ;
 Emmanuel Clerc (né en 1963), compositeur français ;
 Ernest Augustin Xavier Clerc de Landresse (1800-1862), orientaliste français ;
 Farah Clerc (née en 1990), athlète française ;
 Fernand Clerc (1856-1939), homme politique français ;
 François Clerc (1769-1847), mathématicien et astronome français ;
 François Clerc (né en 1983), footballeur français ;
 Georgette Clerc (1912-1986), résistante française ;
 Jean Clerc (1892-1966), homme politique français ;
 Jean-Paul Clerc (né en 1949), écrivain suisse ;
 John Clerc (1857-1898), homme politique suisse;
 José Luis Clerc (né en 1958), joueur de tennis argentin ;
 Joseph Théodore Clerc (1758-1826), militaire français ;
 Julien Clerc (né en 1947), chanteur français ;
 Laurent Clerc (1785-1869), pionnier de l'éducation des sourds aux États-Unis ;
 Louis Maurice Antoine Clerc (1818-1892), homme politique français ;
 Magali Clerc (née en 1980), joueuse de basket-ball française ;
 Marc Clerc (né en 1987), joueur de rugby à XV français ;
 Maurice Clerc (mathématicien) (né en 1949), mathématicien français ;
 Maurice Clerc (organiste) (né en 1946), organiste français ;
 Mialitiana Clerc (née en 2001), skieuse alpine originaire de Madagascar ;
 Michel Clerc (1857-1931), archéologue français ;
 Michel Clerc, écrivain et journaliste français ;
 Nicolas-Gabriel Clerc, dit Le Clerc, médecin français, connu pour ses ouvrages sur la Russie ;
 Olivier Clerc (né en 1961), écrivain franco-suisse ;
 Onésime Clerc (1845-1920), naturaliste neuchâtelois spécialiste de l'Oural ;
 Patrice Clerc (né en 1949), dirigeant du sport français ;
 Patrick Clerc (né en 1957), coureur cycliste français ;
 Pierre-Alain Clerc (né en 1955), musicien et comédien, organiste et claveciniste français ;
 Philippe Clerc (né en 1946), athlète suisse ;
 Serge Clerc (né en 1957), illustrateur et auteur de bandes dessinées français ;
 Sylvestre Clerc (1892-1965), sculpteur français ;
 Thérèse Clerc (1927-2016), militante féministe française ;
 Thomas Clerc (né en 1965), écrivain français ;
 Vincent Clerc (né en 1981), joueur de rugby à XV français ;
 Yann Clerc (né en 1932), journaliste français.

Patronyme français
Religion
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de monument
Patronyme suisse